

Závod mužů 

 Steffen Gebhardt a Pavel Iljašenko byli v šermu penalizováni a bylo jim odečteno 12 bodů
 Pavel Iljašenko byl v plavání penalizován a bylo mu odečteno 40 bodů

2
Sporty na Letních olympijských hrách 2012